Código Florestal pode se referir a:
 Código Florestal brasileiro de 1934
 Código Florestal brasileiro de 1965
 Código Florestal brasileiro de 2012, vulgo Novo Código Florestal Brasileiro

Desambiguação